100 m stylem grzbietowym kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2015. Eliminacje i półfinały odbyły się 3 sierpnia, a finał 4 sierpnia.

W tej konkurencji wzięło udział 66 pływaczek z 56 krajów.

Mistrzynią świata została reprezentantka Australii Emily Seebohm. Srebrny medal zdobyła rodaczka Seebohm, Madison Wilson. Brąz wywalczyła Dunka Mie Nielsen.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje odbyły się o 09:30.

Półfinały 
Półfinały odbyły się o 18:24.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się o 17:40.

Przypisy 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2015